Hinge (Engels voor scharnier) kan verwijzen naar:
 Hinge (app), een dating-app
 Hinge (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Silkeborg
 Hinges, een gemeente in het Franse departement Pas-de-Calais
 Hinge and Bracket, de artiestennamen van George Logan en Patrick Fyffe
 Hinge Studios, een Amerikaanse muziekstudio